Fernando Martín Álvarez (Trigueros del Valle, 1947), empresari espanyol
 Fernando Martín Espina (Madrid, 1962 – 1989), jugador de basquet
 Fernando Martín Menis (Santa Cruz de Tenerife, 1951), arquitecte espanyol